Osoby:
 Björn Andrae – niemiecki hokeista
 Elisabeth Andrae – niemiecka malarka
 Karl Paul Andrae – niemiecki architekt
 Marie Andrae – niemiecka poetka
 Oswald Andrae – niemiecki pisarz
 Walter Andrae – niemiecki archeolog

Zobacz też:
 Andrä
 Andræ
 André
 Andreae
 Andree